Jan Larsen kan henvise til flere personer:

 Jan Larsen (fodboldspiller, født 1945) (1945 – 1993) – dansk landsholdsspiller i fodbold.
 Jan Larsen (fodboldspiller, født 1972) – tidligere dansk fodboldspiller, født i 1972
 Jan Larsen (atlet) (født 1967) – en dansk atlet
 Jan Larsen (journalist) (født 1951) – dansk TV-journalist og Kina ekspert
 Jan Larsen (håndboldspiller) – Håndboldspiller, senere sportsdirektør i AaB Håndbold
 Jan Larsen (musiker) – sangskriver og dansktopsanger